Појам Операција Козара може да се односи на:
битку на Козари, (део операције Западна Босна)
операцију Козара из октобра 1942,